Кубок Англии 1962/1963 — 82-й розыгрыш Кубка Англии, старейшего клубного футбольного турнира в мире. В третий раз в своей истории Кубок Англии выиграл «Манчестер Юнайтед», обыгравший в финальном матче на «Уэмбли» «Лестер Сити» со счётом 3:1.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего и четвёртого дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 3 ноября 1962 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 24 ноября 1962 года.

Третий раунд 
44 клуба первого и второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 5 января 1963 года, но из-за  большая часть матчей была перенесена на конец февраля и начало марта.

Четвёртый раунд 
Изначально, матчи этого раунда были запланированы на 26 января 1963 года. Однако, последний матч раунда между «Портсмутом» и «Ковентри Сити» был сыгран только 19 марта.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 16 февраля 1962 года, но из-за затянувшихся третьего и четвёртого раунда, было решено сдвинуть предполагаемое расписание на 16 марта для пятого и на 30 марта для шестого раунда.

Шестой раунд

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1962/63 на Footballsite.co.uk
 Сезон Кубка ФА 1962/63 на Soccerbase.com

1962
Англия
Футбол в Европе в 1962 году
Футбол в Европе в 1963 году
Спорт в Великобритании в 1962 году
Спорт в Великобритании в 1963 году